

Patronyme 

 Kamil Tolon (1912-1978), homme d'affaires et industriel turc ;
 Milagros Tolón Jaime (née en 1968), femme politique espagnole, maire de Tolède depuis 2015.

Toponyme 

 Tolon, nom en occitan classique de la ville de Toulon, en France ;
 Tolón (Τολόν), ou Toló, ville du Péloponnèse, en Grèce ;
 ancien district de Tolon/Kumbungu (en anglais : Tolon-Kumbungu District), dans la région du Nord du Ghana, ayant existé de 1988 à 2012.